XME steht für:
 Qantas Freight (ICAO-Code),  australische Frachtfluggesellschaft

xme steht für:
 Medische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache der iranischen Meder

Abkürzung